Shrewsbury Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shrewsbury Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 76000309
 Shrewsbury Historic District (New Jersey), ID-Nr. 78001779
 Shrewsbury Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 84003605